Глена — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Глена — поместье на склоне холма в Нымме, районе Таллина, столице Эстонии.